Vízöntő csillagkép
 Aquarius (laboratórium)
 Aquarius (műhold)
 Aquarius (Aqua-album)
 Aquarius (Boards of Canada-album)
 Aquarius (Haken-album) 
 Aquarius Records kanadai lemezkiadó
 Aquarius, a borvíz ünnepe